

Patronyme 

 Vladimir Steinheil (1783-1862), officier et écrivain russe, un des décembristes ;
 Carl August von Steinheil (1801-1870), physicien, astronome et inventeur allemand ;
 Georges Steinheil (), éditeur scientifique français des années 1884-1930 ;
  (1810-1839), botaniste allemand ;
 Auguste Steinheil (1814-1885), peintre verrier français ;
 Gustave Steinheil (1818-1906), industriel et homme politique français ;
 Adolphe Steinheil (1850-1908), peintre français, fils du peintre verrier du même nom ;
 Marguerite Steinheil (1869-1954), son épouse, salonnière française.

Autres 

 Affaire Steinheil (1908-1909), affaire criminelle ;
 (30837) Steinheil, astéroïde.